Dentaire peut faire référence à:
 un adjectif relatif à la dent ou à la dentisterie
 appareil dentaire
 cabinet dentaire, un type de cabinet médical
 os dentaire, un os de la mandibule, portant les dents, en anatomie des vertébrés
 un nom de plante (genre Dentaria, maintenant rattaché au genre Cardamine)
 Dentaire bulbifère, une plante (Dentaria bulbifera = Cardamine bulbifera)